Rozmaitość gładka (o wymiarze ) – podzbiór  o tej własności, że każdy punkt  ma otoczenie  które jest dyfeomorficzne z otwartym podzbiorem . Na ogół w literaturze przez rozmaitość gładką rozumie się rozmaitość różniczkowalną klasy . Wtedy przez dyfeomorfizm rozumie się dyfeomorfizm klasy  Czasami autorzy zakładają, że klasa gładkości jest taka, jaka jest potrzebna do przeprowadzenia rozumowań, tzn. zawsze co najmniej  ale jeśli to jest potrzebne (przy badaniu punktów krytycznych), to co najmniej  itd.

Pojęcie rozmaitości gładkiej 
Powyższa definicja dotyczy tak zwanej rozmaitości bez brzegu lub inaczej rozmaitości zamkniętej. W topologii rozpatruje się także rozmaitości z brzegiem, której niektóre punkty są dyfeomorficzne z półprzestrzeniami przestrzeni

Twierdzenie o funkcji uwikłanej jako źródło przykładów rozmaitości gładkich 
Twierdzenie o funkcji uwikłanej jest źródłem wielu przykładów rozmaitości gładkich. Niech w przestrzeni  będzie dany zbiór  punktów  których współrzędne  spełniają układ równań
 

Wtedy jeśli rząd macierzy Jacobiego
 

tego układu jest wszędzie na zbiorze  równy  to zbiór ten jest rozmaitością gładką wymiaru .

Przykłady rozmaitości gładkich 

 Sfera -wymiarowa w przestrzeni  jest rozmaitością gładką.
 Torus jest 2-wymiarową rozmaitością gładką.
 Przestrzeń rzutowa  jest -wymiarową rozmaitością gładką.

Przypisy 

Topologia różniczkowa